

zoologie
La Sultane est une race de poule domestique (Gallus gallus)
"Poule sultane'' désigne également la Talève sultane